Даџ Сити има више значења:
 Даџ Сити (Алабама)
 Даџ Сити (Канзас)